Somerset (ang. Somerset County) – hrabstwo w Anglii
 Somerset – kanadyjska wyspa na północ od półwyspu Boothia, w Archipelagu Arktycznym, Nunavut

 Somerset – miejscowość na Bermudach

 Miejscowości w Australii
 Somerset – miejscowość w stanie Queensland
 Somerset – miejscowość w stanie Tasmania

 Miejscowości w USA
 Somerset – jednostka osadnicza w stanie Indiana, w hrabstwie Wabash
 Somerset – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Pulaski
 Somerset – miejscowość w stanie Maryland, w hrabstwie Montgomery
 Somerset – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Bristol
 Somerset – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Somerset
 Somerset – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Niagara
 Somerset – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Perry
 Somerset – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Somerset
 Somerset – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Bexar
 Somerset – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Windham
 Somerset – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie St. Croix
 Somerset – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie St. Croix

Gminy w USA
 Somerset (ang. Somerset Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Jackson
 Somerset (ang. Somerset Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Bristol
 Somerset (ang. Somerset Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Hillsdale
 Somerset (ang. Somerset Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Steele
 Somerset (ang. Somerset Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Mercer
 Somerset (ang. Somerset Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Niagara
 Somerset (ang. Somerset Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Belmont
 Somerset (ang. Somerset Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Somerset
 Somerset (ang. Somerset Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Washington
 Somerset (ang. Somerset Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Windham
 Somerset (ang. Somerset Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie St. Croix
 Hrabstwa w USA
 hrabstwo Somerset (ang. Somerset County) – w stanie Maine
 hrabstwo Somerset (ang. Somerset County) – w stanie Maryland
 hrabstwo Somerset (ang. Somerset County) – w stanie New Jersey
 hrabstwo Somerset (ang. Somerset County) – w stanie Pensylwania

 Kultura
 Somerset – amerykańska opera mydlana, emitowana na kanale NBC od 30 marca 1970